

Geografia

Austria 
 Sankt Gotthard – ex comune ora frazione di Texingtal, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Sankt Gotthard im Mühlkreis (già Sankt Gotthard) – comune nel distretto di Urfahr-Umgebung (Alta Austria)

Ungheria 
 Sankt Gotthard – antico nome tedesco di Szentgotthárd, città nella provincia di Vas (Transdanubio Occidentale)

Pagine correlate 
 San Gottardo – pagina di disambiguazione